Virilizmus – A legtöbb adót fizetők számára többlet jogokat, elsősorban aránytalan választójogot biztosító politikai és jogi elv. A jogelv kedvezményezettje: virilista.
 Virilizmus – Kóros mértékű, megbetegedés (általában hormonális túlműködés) okozta testi és lelki elférfiasodás nőkben.